Själgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Själgrund, Kristinestad, Österbotten, 
 Själgrund, Korpo, Åboland,

Se även
Själgrundet
Själgrunden
Själagrundet
Själagrunden
Sälgrund
Sälgrundet
Sälgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar